Operation Magic Carpet war die Bezeichnung für zwei Operationen:

*Operation Magic Carpet (Zweiter Weltkrieg), die Rückholaktion für US-Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg aus Europa und der Pazifikregion
Operation Magic Carpet (Jemen), der Transport von 49.000 Juden aus dem Jemen in das Gebiet Israels